De Helbeek is een 19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de Hogeweg tot aan de Straelseweg, waarbij de straat de laatste 50 meter een bocht in oostelijke richting maakt.

Geschiedenis 
Pas na de slechting van de vestingwerken in 1867-1872 mocht buiten de stad worden gebouwd. Er waren wel enkele landelijke wegen die buiten de stad liepen, maar de Helbeek was niet een van die wegen. De naam refereert aan de Helbeek, die vanaf het noordelijke Maasterras in de richting van de stad liep. In de vestingtijd mocht buiten de stadsmuur niet gebouwd worden, om de eenvoudige reden dat vanaf de vestingwerken een vrij schootsveld gewenst was. Hierdoor kon in het geval van belegeringen de vijand tijdig worden opgemerkt. Pas tegen het einde van de 19e eeuw mocht daarom aan de diverse uitvalswegen worden gebouwd.

Kenmerkend 
Op het nieuwe stuk van de Helbeek heeft van 1925 tot 1975 een melkfabriek gelegen, die leverde aan Campina. Nadat deze fabriek was afgebroken, werd dit gedeelte van de Helbeek pas aangelegd. Daarbij werd de straat ook middels een bocht aan het einde verbonden met de Straelseweg.

Ook heeft aan deze straat tot na eeuwwisseling de Kunstkring Kyra gelegen. Toen in 2005 het Kunstencentrum Venlo en Omstreken naar het Goltziusgebouw verhuisde, kwam de locatie aan de Helbeek te vervallen. Daarna werd het pand omgebouwd tot appartementencomplex.

Herkomst van de naam 
De Helbeek stroomde vroeger langs een groep moestuinen, die de naam de Hel had. Hel is waarschijnlijk uit het Kleverlands dialect, waarbij het hard of snel betekent. In het Tegels dialect heeft dit nog steeds die omschrijving. Waarschijnlijk heeft het in dit verband te maken met de grondsoort die ter plaatse lag. Het refereert dus vermoedelijk aan de harde grond.

Straat in Venlo
Geschiedenis van Venlo